Oceans (singel Milk Inc.) –
 Oceans (singel Pearl Jam) –

Zobacz też 
 
 Oceanside